Dänisch steht für:

 die dänische Sprache, gehört zu den germanischen Sprachen und dort zur Gruppe der skandinavischen (nordgermanischen) Sprachen
 Dänemark betreffend
 Dänen betreffend
 dänische Küche

Siehe auch:

 Michael Danisch